Die Football League Second Division 1991/92 war die 89. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Im Anschluss an die Einführung der Premier League 1992 wurde sie dann von der Football League First Division abgelöst und existierte selbst als Second Division als dritthöchste Liga weiter. Gespielt wurde vom 17. August 1991 bis 2. Mai 1992.

Zweitligameister wurde Ipswich Town und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Middlesbrough direkt in die neue Premier League auf. Dazu setzten sich die Blackburn Rovers in den Play-off-Spielen gegen Derby County und im Finale gegen Leicester City durch und wurden damit zum dritten Aufsteiger. Aus der ersten Liga nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1992/93 die drei in der Tabelle unten rangierenden Luton Town, Notts County und West Ham United die freien Plätze ein. Aus der zweiten in die dritte Liga absteigen mussten Plymouth Argyle, Brighton & Hove Albion und Port Vale. Anstelle der drei Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1992/93 der Third-Division-Gewinner FC Brentford sowie die dahinter rangierenden Birmingham City und Play-off-Sieger Peterborough United die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Play-off-Spiele

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1991-92 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1991/92
1991